Hagău ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hagău (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Hagău (Mureș), Dorf im Kreis Mureș